Rebecca Marino era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis National Bank Challenger Saguenay 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Tímea Babos che ha battuto in finale Julia Boserup 7–6(9–7), 6–3.

Teste di serie

  Mirjana Lučić (semifinali)
  Sharon Fichman (quarti di finale)
  Tímea Babos (campionessa)
  Alizé Lim (secondo turno)

 Julia Boserup (finale)
 Alexandra Stevenson (semifinali)
 Iryna Burjačok (quarti di finale)
 Amanda Fink (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

National Bank Challenger Saguenay 2011